Die Liste von Kreuzfahrtschiffen gibt einen Überblick über möglichst alle Seekreuzfahrtschiffe, unabhängig davon, ob sie sich noch im aktiven Dienst befinden oder nicht. (Flusskreuzfahrtschiffe stehen unter Liste von Flusskreuzfahrtschiffen.)

Seeschiffe 

Legende: BJ = Baujahr, BRZ = Bruttoraumzahl, Kab. = Kabinen, Pass. = Passagiere, Bes. = Besatzung

Siehe auch 
 Liste von Flusskreuzfahrtschiffen
 Liste von Reedereien von Kreuzfahrtschiffen

Weblinks 

 Schiffsdaten auf Fakta om Fartyg (schwedisch)
 Kreuzfahrtschiffe auf SchiffsSpotter.de (deutsch)

Einzelnachweise 

Kreuzfahrtschiffe
!